El Torneig de Rotterdam 2016, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2016, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 14 de febrer del 2016 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016